Rotor the Walrus es un personaje ficticio y protagonista de Sonic The Hedgehog la serie de animación, así como en Sonic The Cómic la serie, ambos basados en Sonic The Hedgehog las series de videojuegos. Es de color púrpura, varón , con ojos verdes, vestido con una gorra de béisbol amarilla, una cazadora y un cinturón de herramientas, quien se desempeña como mecánico de los Freedom Fighters. Rotor ha creado muchos sistemas de vigilancia en la Aldea Knothole; es un poco torpe, pero ha demostrado ser valiente y valeroso durante toda la guerra contra el Dr. Robotnik. Él es un amigo de confianza para todos los que lo conocen.

Apariencia 
En los cómics de Archie , el aspecto del rotor de 1993 a 2003 es una morsa color púrpura, con una gorra de béisbol color amarillo, y un cinturón de herramientas, equivalente a la de los dibujos animados del episodio piloto. En los otros 12 episodios de la temporada 1, rotor era de un color azul claro, con un hocico gris que era menos bulbosa parece menos a un posterior humano. Su cuerpo también era más gordo en general lo que él no parece tener un cuello. Su cinturón de herramientas también es de color rojo en vez de verde.
Ya la apariencia de rotor se cambió en la segunda temporada de la caricatura. Cuando todavía era una morsa azul, usaba una gorra de béisbol roja, el gorro se ha cambiado también, que llevaba guantes de negro, zapatos rojos y parecía estar más delgado y tiene más cuello. Muchos fans han visto mal este cambio en su apariencia, ya que no podía mostrar sus emociones tanto en el diseño y aspecto cansado todo el tiempo, el cómic decidió seguir con su diseño original por las mismas razones.

A medida que el cómic ha progresado, a finales de 1999, había una versión actualizada de Sonic Adventure ya que sus ojos son verdes. Desde finales del 2003, su aspecto había ofrecido su gorra de color amarillo tradicional, pero ahora con una chaqueta de bombardero. Al parecer, requiere de gafas de lectura, que se han convertido en una parte permanente de su atuendo. Rotor más tarde se convirtió en un miembro del Consejo de Acorn y comenzó a usar el funcionario azul y rojo uniforme del consejo. Sin embargo, en las raras ocasiones que él no es del consejo de negocios, Rotor retoma su gorra de béisbol amarilla y su cinturón de herramientas.

Sonic The Hedgehog ("SatAM") 
En la serie de animación, los antecedentes de rotor no se tocan en exceso, aunque se revela que él ha sido amigo de Sonic y del resto durante mucho tiempo. Rotor se reunió Sonic, Sally, y Bunnie, así como con Antoine más adelante, cuando eran niños. En la serie era de temperamento tranquilo y amistoso y fácilmente hacia amigos, y su inteligencia fue de la banda de inadaptados un poco así. También se robó el gusto de Tails, la construcción.
Esta vida feliz no estaba destinada a durar sin embargo. En algún momento después de reunirse con sus mejores amigos, el golpe de Dr. Robotnik a Mobotropolis ocurrido hizo que los niños se vieron obligados a esconderse en el santuario del bosque de Knothole. A partir de aquí, el grupo de liberación conocido como Los Freedom Fighters comenzó. Este grupo, gracias a los increíbles talentos de Sonic the Hedgehog, así como Sally Acorn "liderazgo y estrategia, Bunnie Rabbot cibernética con fuerza media, y el propio genio de la mecánica rotor, así como los talentos combinados de muchos otros demostrado su eficacia contra Robotnik, llevando a su eventual caída y los acontecimientos posteriores.

Rotor parece estar en buenas relaciones con casi todo el mundo a lo largo de la serie. Rara vez ha tenido una confrontación de cualquier tipo con cualquier subordinado. Esta estabilidad parece ser algo que sus camaradas los Freedom Fighters y sus mejores amigos deben valorar en tiempos de cambio y confusión.

Durante la segunda temporada, Rotor fue drásticamente re-diseñado. Se hizo más rechoncho y la forma de su hocico y los colmillos se hizo más pequeño. Sus ojos tenían ahora los lirios naranja. Su cinturón de herramientas ahora era de un rojo más oscuro y comenzó a usar guantes de color negro. A pesar de su personalidad ha sido prácticamente el mismo, que tienden a quedarse con más frecuencia que en la primera temporada. Antoine a menudo actúa como su asistente.

Sonic the Hedgehog (Archie)

Pasado 
Aunque la mayor parte de su formación se releva en "SatAM", Archie se ha ampliado en el pasado de Rotor. En la serie de cómics, Rotor proviene de un continente del norte, donde reside su familia y fueron víctimas de terribles lavado de cerebro por mucho tiempo hasta que los acontecimientos recientes. Al parecer el Padre de Rotor Sherman trabajó con el padre de Sonic y el tío Chuck como su piloto personal. Aunque visto brevemente, expone una notable habilidad como piloto. Se desconoce si esto ha llevado a su hijo.

Freedom Fighters 
En los primeros días, Rotor era conocido como "Boomer", nombre tomado por su enemigo alternativo Anti-Rotor.
La naturaleza tolerante de rotor también ha sido llevada a los cómics. Incluso Knuckles y algunos otros fuera de su grupo inicial parecen tenerle respeto a rotor y disfrutaban de su compañía. De manera silenciosa y profunda rotor se ha convertido en una especie de héroe anónimo de la guerra, trabajando en segundo plano en lugar de las líneas del frente.

Rotor está ayudando a sus amigos de la manera que puede, y actuaba como un mentor casi a Tommy The Turtle, así, ayudando a familiarizarse con su nueva vida. Desafortunadamente, esta relación llegó a su fin después de Tommy fuese esclavizado por ADAM , resultando en su muerte bajo los cañones de la Egg Flota de Eggman. Rotor fue también uno de los prisioneros tomados por Eggman durante la destrucción de Knothole, aunque la acción rápida de los sobrevivientes del ataque resultó en una misión de rescate con éxito. Sin embargo, las lesiones en la espalda debido al tiempo pasado en la Cámara de uva huevo lo dejó incapaz de participar en actividades de los Freedom Fighters durante algún tiempo después. En cambio, fue elegido como miembro del nuevo Consejo de Acorn, un grupo de seis miembros elegidos por el Rey Elías establecido para llevar a cabo algunos cambios políticos tan necesarios en el Reino. En lugar de tomar un descanso del estrés de combate, sin embargo, Rotor se encontró en medio de una situación aún más peligrosa: Knuckles su Archi-Enemigo, se apareció como Enerjak una entidad de gran poder que provenía de las Chaos Emeralds, había renacido gracias a las maquinaciones del científico Dr. Finitevus de la Dark Legion. Entonces Finitevus, ahora estaba decidido a conquistar Mobius.

Miembro del Consejo de Acorn 
Actualmente Rotor fue atacado por su Anti-Mobius contraparte, Boomer , que se burlaba de él por no ser capaz de defenderse. Huyó a llamar a la Chaotix , mientras que Sonic y el resto de los Freedom Fighters continúa luchando contra la Suppression Squad. Después en el cuartel de los Freedom Fighters fue tomada por Anti-Rotor del Suppression Squad y Tails construyendo la Estrella de Mensajes , donde Amy y Sonic se encuentran al Dr.Kintobor. No participó en la batalla contra la Scourge y Fiona. Más tarde, dejó el consejo y estaba de vuelta en el equipo de campo que tomó el Chaotix y miembro de los Freedom Fighters en su jeep para la batalla final con Eggman, pero ya no podía dormir se quedó en el campo de fuerza después de que la batalla terminó, los recogió a todos en su Jeep y los llevó a casa para celebrar la gran derrota de Eggman.

Los Futuros Posibles 
Varias versiones de rotor existentes en futuros alternativos, que son posibles, pero no se han producido en la continuidad principal. Uno de ellos es responsable de la construcción de Nicole , la supercomputadora de mano de Sally. Otra viene del futuro de Mobius: 25 años después, donde este rotor, ahora con el título de Señor, trabaja con Cobar , su homólogo en la Angel Island, para calcular la muerte inminente de Mobius. En el Mobius alternativa: 25 años después, recuerda el futuro original como estaba cerca de la cámara del desplazamiento Tachyon cuando Sonic se fue atrás en el tiempo, pero fue encarcelado por el Rey Shadow en los niveles más bajos del Castillo de Acorn en ese futuro alternativo. Después de que Knuckles traicionara a Shadow, dio a conocer la tarea de Rotor, la cual era conseguir un lugar seguro en donde refugiarse.

Versiones Alternativas 
Al igual que otros miembros principales de los Freedom Fighters, Rotor tiene una contraparte maligna de Anti-Mobius; Conocido como Anti-Rotor , esta versión es un genio malvado que pone sus aparatos a utilizar para causar caos y estragos. Al igual que los otros Anti-Freedom Fighters , Anti-Rotor fue golpeado por su homólogo y se envía de embalaje cuando llegó a invadir "Mobius Prime".
Otra versión de rotor es el superhéroe Rotor-27 , un descendiente súper fuerte de rotor que lucha junto a los Freedom Fighters of the Galaxy (una parodia de Marvel Comics ' Guardianes de la Galaxia ). Este rotor existe años en el futuro, y puede ser de una línea temporal alternativa.

Habilidades 
Rotor es experto en la creación de herramientas y máquinas para su uso en la guerra contra el Dr. Robotnik. También puede descifrar las nuevas tecnologías. En unas pocas ocasiones en el cómic que está demostrado ser un buen tirador con armas de fuego como armas también. Por supuesto, siendo una morsa, que es un excelente nadador, y su resistencia es de primera clase también.
Rotor es un súper genio de la mecánica, un pensador rápido, muy profundo, y tiene una inclinación para tener un poco de suerte en las ocasiones en que hay que ver el trabajo de campo. También tiene francotiradores y una puntería general, muy buena natación, y muestra un toque de habilidad estratégica. Por desgracia, su gran cuerpo se presta a aparecer torpe. Él es durable debido a su especie, pero ha limitado las habilidades de combate en general.

Otras Apariciones

Juegos 
Rotor hizo un breve cameo en la fases de bonificación en la primera y la tercera de Sonic Spinball (1993). Entre otros Freedom Fighters y Amigos de los animales, Sonic puede liberar a rotor de las cápsulas. Una vez liberado, Rotor (como todos los otros personajes) se va volando. Rotor es de color púrpura con una gorra de color amarillo, la misma combinación de colores luce en la serie de Archie Comic y el Sonic the Hedgehog (serie de televisión) como personaje piloto.

Libros 
Rotor hace un cameo en el Libro Sonic the Hedgehog (Play-A-Sound), que aparece con Antoine y Bunnie en el fondo de la primera página.
Rotor aparece en tres de las Novelas de Sonic The Hedgehog escritas por Michael Teitelbaum a mediados de los noventa:

 Sonic the Hedgehog: La venganza de Robotnik 1994
 Sonic the Hedgehog: Fortaleza del Miedo 1995
 Sonic the Hedgehog: Amigo o Enemigo? 1995

En estos libros Rotor llena el mismo papel que en la serie de cómics y dibujos animados, no siendo el foco principal de las parcelas.

Referencias 

Personajes de Sonic the Hedgehog
Héroes de ficción
Inventores ficticios